Oi (interjeição) — cumprimento
 Olá (distrito) — distrito no Panamá
 Olá (cidade do Panamá) — a capital do distrito homónimo
 Heartbrand — marca de gelados comercializados em Portugal com a designação Olá

Desambiguações de topônimos